Cardon ist der Familienname folgender Personen:

 Alain Cardon (* 1946), französischer Mathematiker und Informatiker 
 Antoine Cardon (1739–1822), belgischer Künstler 
 Antoine Cardon der Jüngere (1772–1813), belgischer Kupferstecher 
 Dominique Cardon (* 1965), Soziologe
 Helmut Cardon (* 1963), niederländischer Schachspieler
 Horace Cardon (1565/1566–1641), französischer Buchdrucker und Verleger

 Johan Cardon (1802–1878), schwedischer Künstler 
 Kerstin Cardon (eigentlich Kristina Mathilda Cardon; 1843–1924), schwedische Malerin
 Leodegarius Cardon (1587–1627), niederländischer Priester 
 Phillippe Vincent Cardon (1889–1965), US-amerikanischer Agrarwissenschaftler und Generaldirektor der FAO
 Roland Cardon (1929–2001), belgischer Musiker, Komponist, Musikpädagoge und Dirigent
 Siméon Cardon (1759–1799), italienischer Zisterzienser und Märtyrer

Cardon steht für:
 Cardon (Tulcea), Dorf im Kreis Tulcea, Rumänien
 Cardon, Trivialname von Cynara cardunculus

Siehe auch:
 Cardón
 Cardone
 Carton